The Man in the Dark – cortometraggio del 1914 diretto da John H. Collins
The Man in the Dark – cortometraggio del 2012 diretto da Samuel Desrosiers